Битва при Кома́рове, также Рейд на Замостье — сражение между 1-й Конной армией РККА и польской 1-й кавалерийской дивизией . Состоялась в период с 30 августа по 2 сентября 1920 года в районе села Komarów (ныне Комаров) вблизи г. Замосць (). Одно из важнейших сражений советско-польской войны. Последнее в истории крупное кавалерийское сражение .

Закончилась тяжёлым поражением 1-й Конной армии, понёсшей большие потери и с трудом избежавшей окружения и полного уничтожения. Из-за большого количества задействованных сил битва при Комарове считается наиболее крупной кавалерийской битвой XX века. В польской историографии её называют «величайшей кавалерийской битвой после 1813 года» или «Чудом в Замостье».

Предшествующие события 

После поражения под Варшавой силы красных начали общее отступление. Чтобы ослабить давление на отступающие части командующий Западным фронтом Михаил Тухачевский приказал 1-й Конной повернуть на север, чтобы атаковать правый фланг наступающих польских сил. Тухачевский надеялся вынудить польские войска повернуть на юг для отражения наступления 1-й Конной армии, что дало бы ему возможность предотвратить катастрофу на севере и начать новое наступление на Варшаву.

Тем не менее тяжёлые бои в районе Львова помешали своевременному началу марша. 1-я Конная достигла района Замостья лишь 30 августа. К этому времени польскому командованию удалось сосредоточить здесь войска и организовать линию обороны.

Первые столкновения 

29 августа произошли первые столкновения 1-я Конной с подразделениями польской 1-й кавалерийской дивизии. «Специальный батальон» во главе с майором Станиславом Мачеком задержал продвижение красной кавалерии у деревни Варенж (Waręż). Позже в тот же день польский  застал врасплох и разбил несколько красных частей при деревнях Лыкошин (Łykoszyn) и Тышовце (Tyszowce), взяв 150 пленных, три артиллерийских орудия и семь пулемётов.

На следующий день советские части продолжали наступление на Замостье, но преодолеть мобильную оборону поляков им не удалось. Гарнизон города состоял из нескольких частей под командованием капитана Миколая Болтуча. Среди них были остатки украинской 6-й пехотной дивизии под командованием полковника Марко Безручко, один полк и два батальона польской пехоты, три бронепоезда и ряд более мелких подразделений, всего около 3200 штыков и 200 сабель. В это время польская кавалерия вышла в район деревень Волица Бжозова (Wolica Brzozowa) и Комарув (Komarów) к западу от города.

По прибытии в район Замостья Будённый имел три варианта действий: наступать на хорошо укреплённый город «в лоб»; попытаться обойти его по лесам с запада через позиции
13-й польской пехотной дивизии или попытаться атаковать польскую кавалерию примерно в 20 км к западу. Несмотря на общий недостаток информации, Будённый знал о противостоящих силах и не ожидал значительного сопротивления; он решил идти в обход с запада.

Первый этап 
Ранним утром 31 августа советская кавбригада пересекла заболоченный участок к северу от польских позиций. В то же время 11-я кавдивизия 1-й Конной была остановлена польской пехотой у села Лубянки (Łubianki), а 6-я кавдивизия 1-й Конной потерпела поражение в ночном столкновении с польской пехотой к западу от Замостья.

В 6 часов утра  получил приказ захватить «Высоту 255» к северу от главных линий польской кавалерии. Высота была занята без сопротивления. Контратака красной кавалерии была остановлена у деревни Волица Шнятыцка (Wolica Śniatycka). После этого советская кавалерия была атакована . После короткого боя дезорганизованные силы красных были вынуждены отступить, оставив после себя большую часть своего тяжёлого оборудования, в том числе личный автомобиль Будённого. 4-я кавдивизия 1-й Конной (ком. С. К. Тимошенко) в беспорядке отступила.

В 12 часов польский 9-й полк начал атаку 11-й кавдивизии 1-й Конной, которая заменила отступающую 4‑ю кавдивизию. Атака была отбита с тяжёлыми потерями с обеих сторон. Примерно через 30 минут советские войска были вынуждены отступить, однако и польская VII кавригада была серьёзно истощена. При этом 9-й полк бригады понёс серьёзные потери от огня собственной артиллерии.

Польская VI кавбригада, находившаяся до этого в резерве, начала атаку с занятой ранее высоты. Части 1-й Конной начали дезорганизованное отступление в сторону Замостья. Их преследовал  под командованием капитана (позднее генерала) Тадеуша Коморовского. Во время отступления 1-я Конная понесла большие потери. Боевые действия прекратились до 5 часов вечера.

Второй этап 
Примерно в 5 часов вечера красная кавалерия атаковала 8-й польский полк у села Волица Шнятыцка. Для отражения атаки полковник Юлиуш Руммель приказал всей VI кавбригаде (1-й, 12-й и ) атаковать фланг противника. После массового столкновения красные войска отступили на север.

После короткого отдыха вся советская 6-я кавдивизия, самая сильная часть РККА в этом районе, сумела прорваться через кольцо польской пехоты и прибыла на поле битвы. Польская VI кавбригада отдыхала в деревне Невиркув (Niewirków) и её окрестностях. VII кавбригада начала марш на соединение с VI бригадой. На полпути бригада обнаружила огромную линию красной кавалерии, выходящую из леса около Волицы Шнятыцкой.

Это была 6-я кавдивизия 1-й Конной в составе шести полков. Дивизия была уже развернута в линию атаки, но ещё не начала движение. Полковник Руммель приказал всем своим силам немедленно начать общую атаку, не дожидаясь, пока красные пойдут вперёд. 8-й и 9-й польские полки нанесли фронтальный удар, а 1-й Креховецкий уланский полк атаковал левый фланг противника. К нему присоединились солдаты 12-го полка из Невиркува, которые атаковали позиции противника с тыла. После получасового боя Будённый приказал 6-й дивизии отступить.

Единственный возможный путь отступления красных вёл на восток через позиции
2-й пехотной дивизии легионеров под командованием полковника Михала Жимерского. Ценой тяжёлых потерь отступающим советским войскам удалось прорваться. К концу дня битва закончилась.

Результаты и потери 

Польская 1-я кавалерийская дивизия преследовала отступающие части 1-й Конной. Войскам Будённого удалось прорваться через польские линии, но поляки не оставили им достаточно времени на отдых. 2 сентября польская VI кавбригада достигла г. Лащув, где она успешно обошла советскую 44-ю стрелковую дивизию и уничтожила один из её полков — 392-й Таращанский (в живых осталась только пешая разведка и 25 конных разведчиков). 1-й Конной удалось избежать окружения и полного уничтожения, но угрозы для наступающих польских сил она больше не представляла. Не имея возможности перегруппироваться, 5 сентября войска РККА оставили город Хрубешув и 6 сентября — Владимир-Волынский.

12 сентября польские войска, под командованием генерала Владислава Сикорского, выведенные из битвы на Немане, начали успешное наступление на Волынь. 18 сентября 1-я Конная оставила Ровно и была вынуждена отступить на восток. К концу сентября польские войска достигли р. Случ, то есть того места, с которого началось наступление РККА на Варшаву. 1-я Конная армия была отведена с польского фронта.

Битва при Комарове стала катастрофой для 1-й Конной. Несмотря на значительное численное превосходство, командование красных не сумело сконцентрировать силы и лишь наносила разрозненные последовательные атаки, которые были успешно отражены польскими войсками. Отсутствие связи между частями и игнорирование данных разведки привело к большим потерям советской стороны. Во время отступления моральный дух и дисциплина в 1-й Конной упали, что привело к массовым грабежам и насилию со стороны «красных казаков» против гражданского населения. В этот период 1-я Конная запятнала себя погромами еврейских местечек.

Польская армия потеряла около 500 убитых в бою и 700 лошадей. Ни один поляк не попал в плен. Данные о потерях красных не были обнародованы и остаются неизвестными до сих пор.

В годовщину битвы (31 августа) в Польше отмечается День .

Силы сторон

В культуре 
Рейд 1-й Конной на Замостье упоминается в популярной в 1920-30 годы «Конармейской» песне А. Суркова и братьев Покрасс.:
На Дону и в Замостье
Тлеют белые кости,
Над костями шумят ветерки.
Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки.

См. также 
 Битва под Бродами и Берестечком

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература 
 
 
 

Сентябрь 1920 года
Август 1920 года
Сражения Советско-польской войны
1920 год в Польше
Сражения 1920 года